

Моньюмент — місто, штат Колорадо
 Моньюмент — місто, штат Орегон
 Моньюмент — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Моньюмент — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Див. також 
 Монумент